Belvederen kan syfta på:

Belvederen, Linköping – ett utsiktstorn
Belvederen, Furusund – en träterrass i Furusund, Norrtälje kommun
Belvederen Westemansberg – ett utkikstorn som tillhör friluftsmuseet Skansen, se Bredablick, Skansen

Se även
Belvedere